Ки́пнис — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Кипнис, Александр (1891—1978) — российский и американский оперный певец (бас).
 Кипнис, Борис Григорьевич (род. 1953) — военный историк, преподаватель, общественный деятель и признанный лектор Санкт-Петербурга.
 Кипнис, Григорий Иосифович (1923—1995) — советский журналист, писатель, переводчик.
  (1927—2014) — американский терапевт.
 Кипнис, Исаак Нухимович (Ицик Кипнис; 1896—1974) — еврейский писатель.
  (1949—1993) — французский математик
 Клод Кипнис () (1938—1981) — французский актер-мим.
 Кипнис, Марк — писатель, главный редактор Краткой еврейской энциклопедии.
 Кипнис, Мирон Рафаилович (1913—?) — советский скульптор. 
 Кипнис, Михаил Маркович (род. 1941) — математик.
 Кипнис, Павел Владимирович (род. 1965) — российский актёр театра и кино
 Кипнис, Соломон Ефимович (1919—2001) — журналист.
 Кипнис, Цфания-Гедалия Яковлевич (1905—1982) — советский художник и скульптор.